Alvarenga kan syfta på följande:
 Alvarenga (auktor), auktorsförkortning
 Alvarenga (djur), ett släkte tvåvingar i familjen rovflugor
 Alvarenga (kommun), Minas Gerais, Brasilien
 Pedro Franscisco da Costa Alvarenga, portugisisk läkare
 Alvarengas pris, ett pris som delas ut av Svenska Läkaresällskapet